De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2008 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 13 juli 2008 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Esteve Rabat eindigde de race als negende, maar werd gediskwalificeerd omdat zijn benzine niet legaal was.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen